El término aféresis puede referirse:

 a la aféresis, un procedimiento o técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre;
 a la aféresis, la pérdida de un sonido o de un grupo de sonidos al comienzo de una palabra.
 a la banda mexicana de Power metal Aféresis.

Enlaces externos